Села:
 Вербовець — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Вербовець — Закарпатська область, Виноградівський район
 Вербовець — Івано-Франківська область, Косівський район
 Вербовець — Тернопільська область, Лановецький район
 Вербовець — Черкаська область, Катеринопільський район